Монс Нильссон Клинг () — второй губернатор Новой Швеции.

Первая шведская экспедиция в Северную Америку была предпринята на кораблях «» и «», отплывших в конце 1637 года из Гётеборга. Предприятие было организовано адмиралом Класом Флемингом. Помощь в снаряжении экспедиции оказал директор Голландской Вест-Индской компании , а по совету его коллеги  главой был назначен Петер Минюи. В итоге 29 марта 1638 года шведские, финские и голландские поселенцы высадились  в низовьях реки Делавэр, положив начало колонии Новая Швеция, частично занимавшей территории современных Делавэра, Пенсильвании и Нью-Джерси. 15 июня 1638 года Петер Минюи, ставший первым губернатором вновь созданной провинции, отплыл на карибский остров Сент-Китс для обмена груза вина и аквавита на табак. В пути корабль попал в бурю, и Минюи погиб.

Назначенный на время отсутствия Минюи заместителем участник первой экспедиции Монс Клинг исполнял обязанности губернатора до прибытия в колонию 17 апреля 1640 года лейтенанта шведского флота Петера Холландера Риддера.

Примечания 

История США
История Делавэра
История Швеции
Новая Швеция
Новые Нидерланды